Ку́ннас () — финская фамилия. Известные носители:

 Куннас, Кирси (1924—2021) — финская писательница.
 Куннас, Маури (род. 1950) — финский писатель.